O Campeonato Catarinense de Basquete de 2012 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball.

Participantes

Formato de Competição 
Quatro equipes disputam fase de classificação com jogos de ida e volta. Os dois melhores classificados juntaram-se ao Joinville Basquete Associados em triangular final disputado na Arena Brusque.

Fase de Classificação

Tabela de Jogos 
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Chave Única

Triangular Final 

  

2012 no basquetebol